A Profesionałna futbołna grupa (2003/2004) była 80. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna CSKA Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół Łokomotiw Płowdiw.

Tabela końcowa 

1 Przed rozpoczęciem sezonu ekstraklasę ponownie powiększono do 16 zespołów.

2 Trzy ostatnie kluby spadły do II ligi, z której awansowały: FK Nesebyr, Pirin Błagojewgrad i Beroe Stara Zagora.

3 O kolejności zespołów, które zdobyły taką samą ilość punktów decydowały wyniki spotkań między nimi.

Finał Pucharu Bułgarii 
 LITEKS ŁOWECZ – CSKA Sofia 2:2, k. 4:3

Król strzelców 
 25 goli –  Martin Kamburow (Łokomotiw Płowdiw)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Bułgarii
2004 w Bułgarii